Ischia est une île de la baie de Naples
 Ischia est une commune italienne de la province de Naples
 Ischia di Castro est une commune italienne de la province de Viterbe
 Ischia est une localité de Grottammare dans la province d'Ascoli Piceno
 Ischia est une localité de Pergine Valsugana dans la province de Trente